Shanghai Golden Grand Prix 2016 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 14 maja w Szanghaju. Zawody były drugą odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2016.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas mityngu ustanowiono 3 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

Zobacz też 
 Diamentowa Liga 2016

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

2016 w lekkoatletyce
Shanghai Golden Grand Prix
2016 w Chinach